

Персоналії 

 Альфред Лі Луміс (1887—1975) — американський адвокат, інвестиційний банкір, меценат, вчений, фізик, винахідник низькочастотної міжнародної радіонавігаційної системи LORAN.
 Френк Луміс (1896—1971) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1920).

Населені пункти 

 Луміс — місто, штат Каліфорнія
 Луміс — селище, штат Небраска
 Луміс — переписна місцевість, штат Мічиган
 Луміс — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Луміс — переписна місцевість, штат Вашингтон